Rainbow Bridge National Monument, een door erosie ontstane natuurlijke overspanning in de Amerikaanse staat Utah.
Rainbow Bridge (Japan), een hangbrug over de noordelijke helft van de Baai van Tokio in Japan.